El término químico metilnonano se puede referir a cualquiera de estos cuatro hidrocarburos saturados:

 2-metilnonano
 3-metilnonano
 4-metilnonano
 5-metilnonano